Cono hace referencia a varios artículos:

Concepto
 Cono (geometría), cuerpo geométrico, sólido de revolución.

Ciencias
Cono de luz, representación del espacio-tiempo en la teoría de la relatividad especial,
Cono de Mach, la envolvente de perturbaciones producidas por un móvil al desplazarse a una velocidad superior a la del sonido,

Ciencias naturales
 Cono (célula), célula fotorreceptora de la retina que recibe las impresiones luminosas del color,
 Cono (botánica) o estróbilo, estructura de eje terminal alrededor del cual se despliegan hojas reproductivas,
 Ananas comosus, fruto de la piña, planta nativa de América del Sur,
Cono de crecimiento neural, estructura dinámica descrita por Ramón y Cajal, que constituye la extensión de un axón en desarrollo;

Antropología
 Cono funerario, antiguo objeto egipcio que tenía una estampación de jeroglíficos de significado funerario.
Conos (tribu), pueblo que habitaba en el sur de la península itálica hacia el

Geografía física
Cono de Abrams, ensayo que se realiza al hormigón en estado fresco,
Cono de detritos o cono de derrubios, una estructura geomorfológica, 
Cono de escoria o cono de ceniza, un montículo cónico de fragmentos volcánicos,

Lugares
Cono Sur, región más meridional del subcontinente sudamericano.
Salar de Arizaro o Cono de Arita, geoforma natural en forma cónica en la provincia de Salta, Argentina.

En Perú 
Cono Norte (Lima), ahora llamado Lima Norte, subregión septentrional de la ciudad.
Cono Este (Lima), ahora llamado Lima Este, subregión de los distritos ubicados en el este de la ciudad.
Cono Sur (Lima), ahora llamado Lima Sur, subregión de los distritos ubicados en el sur de la ciudad.

Además
Cono de tráfico, elemento para regular la circulación de vehículos.
Cono vaginal, dispositivo para tratar la incontinencia urinaria.
Cono de la Experiencia, del pedagogo Edgar Dale, que representa la profundidad del aprendizaje.